Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.
Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2011 году; проигравшие - в региональных зонах.

Игры (16 - 19 сентября)

Колумбия — США

Израиль — Австрия

Германия - ЮАР

Швеция — Италия

Индия — Бразилия

Австралия — Бельгия

Казахстан — Швейцария

Румыния — Эквадор

Итог 
Место в Мировой группе 2011 года обеспечили себе сборные Австрии, Бельгии, Германии, Индии, Казахстана, Румынии, США и Швеции.

Сборная Австралии выбывают в первую группу зоны Азия/Океания в 2011 году.

Сборные Бразилии, Колумбии и Эквадора выбывают в первую группу зоны Америки в 2011 году.

Сборные Израиля, Италии, Швейцарии и ЮАР выбывают в первую группу зоны Европа/Африка в 2011 году.

Ссылки 
Официальный сайт 

2